Roland:

 Roland Corporation — компания, производящая электронные музыкальные инструменты.
 Roland Digital Group — японская компания
 Roland (ЗРК) — зенитно-ракетный комплекс немецко-французского производства.
 Roland (страховая компания) — немецкая страховая компания